Хоџићи могу бити:

 Хоџићи (Билећа), насељено мјесто у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Хоџићи (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Хоџићи (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ